Il termine Polany, con diverse grafie, può riferirsi a:

Poľany, comune della Slovacchia nel distretto di Trebišov
Polány, comune dell'Ungheria nella provincia di Somogy
 Karl Polanyi – sociologo